Termin  ima više značenja.

 TRNK pseudouridinska32 sintaza, enzim
 23S rRNK pseudouridinska746 sintaza, enzim